Francesco Nenci est le nom porté par les  personnages suivants :

 Francesco Nenci (Anghiari, 1782 -  Sienne,  1850) est un peintre italien de la première moitié du  connu pour ses peintures à thèmes historiques.
 Francesco Nenci est un ingénieur de course de Formule 1.